Тигра́н (Дикра́н) Ованнисян (род. Эль-Камышлы, Сирия; ; ; ) — сирийско-армянский певец, исполняющий преимущественно патриотические и народные песни.

Проживает в городе Гиссен, Германия.

Биография 

Родился в году в городе Эль-Камышлы, Сирия. Проходил обучение в училище Епрат.

См. также 
 Армянские революционные песни

Примечания

Ссылки 

Члены партии «Дашнакцутюн»
Певцы и певицы XXI века
Певцы и певицы Армении
Певцы и певицы Сирии
Исполнители армянских патриотических песен